Horváth Ferenc (Budapest, 1973. május 6. –) magyar válogatott labdarúgó, edző.

Pályafutása

Edzőként 
2011 októberében a Szigetszentmiklósi TK edzője lett. 2012 szeptemberében az élvonalbeli Kecskeméti TE vezetőedzőjévé nevezték ki.2015 októberétől hét hónapon át a Videoton FC vezetőedzője, mellyel 2. helyen zárt az NB I-ben.

2017. június 14-én hivatalosan is a Balmazújváros vezetőedzője lett. 2018 szeptemberében a Szombathelyi Haladás élére nevezték ki.

2021. február 15-től a Budapest Honvéd csapatát irányítja. 2022. január 30-án menesztették posztjáról.

Sikerei, díjai 
  KRC Genk
 Belga bajnok: 1999
 Belga kupagyőztes: 2000
 Belga szuperkupagyőztes: 1999, 2000
  Makkabi Tel-Aviv
 Izraeli kupagyőztes: 2002
  GD Estoril Praia
 Portugál másodosztályú bajnok: 2004
  FC Fehérvár
 Magyar labdarúgókupa: 2006
 Magyar labdarúgó-ligakupa: 2007

Edzői statisztika
 

Minden tétmérkőzést beleszámítva.

Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. november 6.

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

  

 

1973-ban született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Magyar labdarúgóedzők
A Ferencváros labdarúgói
Az Energie Cottbus labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
A Videoton labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Az UD Almería labdarúgói
A KRC Genk labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
Az Estoril labdarúgói
Élő személyek
A Videoton vezetőedzői
A DVTK vezetőedzői
A Győri ETO FC vezetőedzői
A Szombathelyi Haladás vezetőedzői
A Budapest Honvéd vezetőedzői
A Kecskeméti TE vezetőedzői